Pastorenhaus steht für:
St. Remberti, Pastorenhaus, Bremen
Pastoren- und Gemeindehaus zur Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche, Bremerhaven